Hillside – to okolica w Sydney w Australii
 Hillside (Wiktoria) – przedmieście Melbourne w Australii

Miejscowości w Anglii:
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie East Devon, w civil parish Luppitt
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w dystrykcie Sefton
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Shropshire
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie South Hams, w civil parish South Brent
 Hillside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w dystrykcie Wiltshire

Miejscowości w Szkocji:
 Hillside – miejscowość w Aberdeenshire
 Hillside – miejscowość w Angus
 Hillside – miejscowość na wyspie Burray, w Orkady
 Hillside – miejscowość na wyspie Mainland, w Orkady
 Hillside – miejscowość w Szetlandy

Miejscowości w USA:
 Hillside – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Hillside – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Hillside – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Hillside (ang. Hillside Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Hillside (ang. Hillside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds

Hillside, jako część nazwy:
 Hillside Lake (Nowy Jork) – jezioro w stanie Nowy Jork

Hillside – letni festiwal w Guelph, w prowincji Ontario w Kanadzie
 Hillside Festival (Guelph)